Россиков — русская и украинская фамилия. Известные носители:

 Россиков, Константин Николаевич (1854 — ?) — действительный член Императорского Русского Географического Общества. Зоолог.
 Россикова, Елена Ивановна (1847—1893) — российская революционерка, приговорённая в 1890 году к бессрочной каторге.

Примечания